Наталья Александровна Иванова (р.12 января 1979) — российская гимнастка, мастер спорта международного класса, призёрка чемпионата мира.

Биография 
Родилась в 1979 году в Чебоксарах. В 1994 году стала чемпионкой России в упражнениях на бревне, а на чемпионате мира завоевала бронзовую медаль в командном первенстве. В 1995 году стала серебряной призёркой чемпионата России в упражнениях на брусьях и в упражнениях на бревне.

Гимнасты России